Messier 54 – gromada kulista w gwiazdozbiorze Strzelca
 BMW M54 – silnik samochodowy